Felix eller Félix kan syfta på:

 Felix (namn) – mansnamn
 AB Felix – svenskt livsmedelsföretag
 Felix Austria – österrikiskt livsmedelsföretag
 Felix (kattmat) - europeiskt kattmatsmärke
 Felix (tecknad serie) – dansk tecknad serie skapad av Jan Lööf
 Katten Felix – klassisk figur från den amerikanska stumfilmserans animerade kortfilmer
 Felix Awards – ursprungliga namnet på European Film Awards
 Felix (film) – norsk stumfilm från 1921
 Félix (detektivserie) – en belgisk tecknad detektivserie av Maurice Tillieux

Geografi

Spanien 

 Felix (kommun), Andalusien, Provincia de Almería, 
 Félix (ort), Andalusien, Provincia de Almería, 

Robotskapade Spanienförgreningar